Das ASB Classic 2020 war ein Tennisturnier der Damen in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 6. bis 12. Januar 2020 – parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane – statt.

Titelverteidigerinnen waren Julia Görges im Einzel und die Paarung Eugenie Bouchard/Sofia Kenin im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ASB Classic 2020 fand vom 4. bis 6. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Hinzu kamen drei Plätze als Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Auckland